

Aeronautica 
 Lockheed Martin X-35 – aereo sperimentale messo in produzione di serie come F-35

Altro 
 X35 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1922
 X-35 – barca a vela della categoria Yacht
 x35 – Band Indie rock italiana